Кабесамесада ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 60 км². Население — 493 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Покровителями города считаются Антонио де Падуа и святая дева дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо